NOT – stosowane jako oznaczenie negacji
 NOT – skrót Naczelnej Organizacji Technicznej
 NOT – skrót oznaczający Nordic Optical Telescope
 NOT – polski zespół rockowy założony w 1999 roku
 NOT – album grupy NOT